Gobiodon — рід бичків, відомий також як кораловий бичок, або бичок-клоун.

Види 
 Gobiodon acicularis
 Gobiodon albofasciatus
 Gobiodon albolineatus
 Gobiodon atrangulatus
 Gobiodon axillaris
 Gobiodon broussonnetii
 Gobiodon brochus
 Gobiodon ceramensis
 Gobiodon citrinus
 Gobiodon erythrospilus
 Gobiodon fulvus
 Gobiodon heterospilos
 Gobiodon histrio
 Gobiodon micropus
 Gobiodon multilineatus
 Gobiodon oculolineatus
 Gobiodon okinawae
 Gobiodon prolixus
 Gobiodon quinquestrigatus
 Gobiodon reticulatus
 Gobiodon rivulatus
 Gobiodon spilophthalmus
 Gobiodon unicolor

Література 
 
 «Find a fish — a Coral Goby»  by John Plunkett, Australian Museum Fish Site, 2005, retrieved August 23, 2006
 «Let's Clown Around With More Gobies: The Gobiodon Species»  by Henry C. Schultz III, Reefkeeping — an online magazine for the marine aquarist, retrieved August 23, 2006
 «Gobiodon histrio»  FINS: The Fish Information Service, retrieved August 23, 2006
 «Gobiodon citrinus»  FINS: The Fish Information Service, retrieved August 23, 2006
 «Gobiodon atrangulatus»  LiveAquaria.com, retrieved August 27, 2006
 «Gobiodon albofasciatus»  Fishbase.org, retrieved August 28, 2006

Роди риб
Бичкові